Людми́ла Заха́ровна Ува́рова (настоящее имя и фамилия — Любо́вь Заха́ровна; в замужестве: Ме́дникова; 21 ноября 1918 года, Москва — 24 августа 1990 года, там же) — советская писательница и сценарист.

Биография 
Родилась 21 ноября 1918 года. В 1950 году окончила МГПИИЯ.

Личная жизнь 
Жила и работала в Москве. Была замужем; супруг: Анатолий Михайлович Медников, писатель (1918—2004).

Урна с прахом захоронена на 1 участке Донского кладбища.

Творчество 
Писала на так называемые «современные темы». Автор более 25 книг, в их числе сборники повестей и рассказов:

 1951 — Чувство будущего
 1951 — Школьный учитель. Очерки
 1962 — Старшая сестра
 1963 — Ночной разговор
 1964 — Нескучный сад
 1964 — Сын капитана Алексича
 1966 — Сиреневый бульвар: Повести и рассказы
 1967 — Лето в разгаре: Повесть и рассказы
 1968 — Мой сосед Мишка
 1970 — Где живёт голубой лебедь?
 1970 — Теперь или никогда!
 1971 — Мытная улица
 1973 — Семья Максима
 1974 — Поездка к морю
 1976 — Близкие родственники
 1978 — Рассказы
 1978 — Забот полон рот
 1979 — Как у меня появилась собака
 1979 — В каждую субботу, вечером: Повесть и рассказы
 1980 — Последний пассажир
 1981 — «Соседи
 1981 — Облачко, с прояснениями,
 1981 — На днях или раньше
 1982 — Сумерки после полудня: повесть
 1982 — Трое в лодке: повесть
 1982 — Факт биографии: повесть,
 1982 — Редакционное задание: повесть
 Рассказы: 
 Любимец судьбы
 Я ехала домой... 
 Фотография на стене
 Мастер эпизода
 Музыка тридцатых годов
 1983 — Дома стены помогают
 1983 — Речной жемчуг
 1985 — Руку подай
 1987 — Концерт по заявкам
 1987 — От мира сего: Роман, повести, рассказы
 1988 — Дом в переулке
 1989 — Лики времени
 1989 — Зелёный огонёк»,
 1989 — Давней юности друзья...
 1990 — Одинокий с собакой снимет комнату
 и другие произведения.

Сценарист

Интересные факты 
 Широкой известности Людмилы Захаровны поспособствовала пародия Александра Иванова «Красная Пашечка».
 Книги Людмилы Захаровны издавались тиражами до 100 тысяч экземпляров.

Примечания

Литература 
 1981 — 
  1981 — , : Языки: Русский : Формат 84x108/32 (130х200 мм) : Переплёт Мягкая обложка
  1987 —  : Формат 84x108/32 (130х200 мм) : Переплёт : Твёрдый переплёт
  1987 —  : Языки: Русский : Формат 60x84/16 (145х200 мм) : Переплёт : Мягкая обложка

Ссылки 
 Людмила Захаровна Уварова
 Уварова, Людмила Захаровна

Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Донском кладбище